

Ялта — село, Абайський район, Карагандинська область

Ялта — місто, Автономна Республіка Крим
 Ялта — селище міського типу, Донецька область, Мангушський район
 Ялта — село, Донецька область, Великоновосілківський район
 Ялта — річка

Див. також 
 Ялта, Ялта
 Ялта-Інтурист
 Ялтафільм